Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1952 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 18 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Thelma Coyne Long et George Worthington battent Gwen Thiele et Tom Warhurst en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1952
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Sport en Australie en 1952
Janvier 1952
Compétition de tennis à Adélaïde (Australie)